Първи контакт може да се отнася за:
 „Първият контакт“ (First Contact), научнофантастична повест на Мъри Лейнстър от 1945 г.
 „Стар Трек: Първи контакт“ (Star Trek: First Contact), филм от 1996 г., осмият от поредицата
 „Първи контакт“ (Arrival), филм от 2016 г.